Сирадзе — гразинская фамилия.

 Известные носители
 Сирадзе, Виктория Моисеевна (1929) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Сирадзе, Давид (род. 1981) — грузинский футболист.
 Сирадзе, Карл Синоевич (1896 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Сирадзе, Роман Шалвович (род. 1941) — советский футболист.